Miejscowości w USA:
 Keithsburg – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Mercer
Gminy w USA:
 Keithsburg (ang. Keithsburg Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Mercer